Коли́ма () — муниципалитет в Мексике, в штате Колима, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Colima заимствовано у вулкана, которое с языка науатль можно перевести как: место управляемое предками или место старого бога огня.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 13,3 % от общей площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Эль-Агуакате находится на высоте 913 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Колима: на севере с Вилья-де-Альваресом и Куаутемоком, на юге с Истлауаканом, на западе с Кокиматланом, а на востоке граничит с другими штатами Мексики — Халиско и Мичоаканом.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1857 году, по данным 2020 года в его состав входит 171 населённый пункт, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, животноводство и рыбная ловля — 6,5 %;
 промышленность и строительство — 21,2 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 70 %;
 безработные — 2,3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 99,1 %;
 водоснабжение: 96,3 %;
 водоотведение: 99,3 %.

Фотографии

Примечания

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Колимы
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Колимы